

События 

 7 января — войска Харальда IV взяли Берген, Магнус IV ослеплён, Харальд на один год становится единовластным королём Норвегии.
 Король Англии Генрих I назначил наследницей свою единственную дочь Матильду. Но Стефан Блуа узурпирует трон. Начало войны Матильды и Стефана. Матильду поддерживает её единокровный незаконнорождённый брат Роберт Глостерский.
 1135—1154 — король Англии Стефан Блуа, сын Аделии, дочери Вильгельма Завоевателя.
 Конрад признал Лотаря II императором.
 Император Лотарь соглашается с владением Болеславом Кривоустым Поморьем. Поморье считается частью Священной Римской империи.
 Иоанн II Комнин двинулся в Киликию, овладел Тарсом, осадил Анаварз, который вскоре сдался.
 Войска Сицилийского королевства захватили остров Джерба.
 Магнаты юга Италии при поддержке Рима снова подняли бунт против сицилийского короля Рожера II. Рожер высадился в Салерно, уничтожил Аверсу, осадил Неаполь. Он отдал Княжество Капуя своему сыну Альфонсу. С другой стороны, пизанцы, нанятые Святым престолом, разграбили Амальфи.
 Арабский путешественник и миссионер Абу Хамид аль-Гарнати прибыл в город Булгар средневековой столицы Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Россия
 26 января — сражение у Жданой горы.
 8 августа — Сражение на реке Супое.
 Заключение мира под Киевом, Ярополк II Владимирович занялся переделом владений.
 Первое упоминание Твери в письменных источниках.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1135 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1135 году
 1 декабря — Генрих I (1069—1135), младший сын Вильгельма Завоевателя, последний английский король (с 1100 года) из Нормандской династии).
 Иванко Павлович
 Петрила Микульчич

См. также

Примечания